Die Saison 2008/09 der NRW-Liga war die erste Spielzeit der Fußball-NRW-Liga als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister wurde der Bonner SC mit einem Punkt Vorsprung auf die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Beide Mannschaften schafften den Aufstieg in die Regionalliga.

Die Abstiegsplätze belegten der FC Gütersloh 2000, die Sportfreunde Oestrich-Iserlohn und der Delbrücker SC. Da der 1. FC Kleve am Saisonende aus der Regionalliga West abstieg, erhöhte sich die Anzahl der Absteiger auf vier. Die sportlich abgestiegene Hammer SpVg konnte die Klasse halten, da dem SV Schermbeck zunächst die Lizenz für die Saison 2009/10 verweigert wurde. Der Verein hatte die Unterlagen für das Lizenzierungsverfahren zu spät eingereicht. Per Einstweiliger Verfügung beim Landgericht Duisburg erstritt sich der SV Schermbeck das Recht, auch in der folgenden Saison in der NRW-Liga starten zu können. Der Westdeutsche Fußball- und Leichtathletikverband (WFLV) wollte gegen die Entscheidung des Zivilgerichts zunächst Protest einlegen, entschloss sich jedoch im September 2009, als die neue Saison bereits angelaufen war, den Einspruch zurückzuziehen. Somit stiegen nur drei Mannschaften ab.

Die Aufsteiger waren der SV Bergisch Gladbach 09 aus der Mittelrheinliga, der VfB Speldorf aus der Niederrheinliga sowie die TSG Sprockhövel und der SC Wiedenbrück 2000 aus den beiden Staffeln der Westfalenliga. Aus der Regionalliga West stieg der 1. FC Kleve ab.

Der Torschützenkönig wurde Daniel Nigbur von der SSVg Velbert mit 23 Treffern.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 NRW-Liga 2008/09 bei kicker.de
 NRW-Liga 2008/09 bei fussballdaten.de

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008/09